Nederlands gezin:
 Hanja Maij-Weggen, oud-politica, moeder van Hester en Marit
 Hester Maij, politica
 Marit Maij, politica